Мурманский автобус — один из двух, наряду с троллейбусом, основных видов городского пассажирского транспорта в городе Мурманске. По состоянию на 2021 год помимо маршрутных такси имеется 15 городских маршрутов. Эксплуатирует автобус в Мурманске АО «Электротранспорт».

История 
Первое автотранспортное предприятие в Мурманске было образовано 1 марта 1934 года. В декабре того же года был открыт первый маршрут, заменивший трамвайное сообщение. Автобус соединял два конца города от кинотеатра «Северное сияние» до улицы Морской, переименованной позже в улицу Челюскинцев. Билет в автобусе марки ГАЗ-АА стоил 75 копеек. В 1936 году в городе было уже три городских и один пригородный маршрут. В 1962 году на базе существующего автобусного парка была организована автоколонна воинского типа, получившая имя «Автоколонна 1118».

1 августа 2008 года ОАО «Электротранспорт», эксплуатирующее троллейбусные маршруты Мурманска, пустило два автобусных маршрута (№ 3Т и 4Т). В 2011 году предприятие пустило автобусный маршрут № 33 (ранее этот маршрут обслуживало ОАО «Автоколонна 1118», но он был закрыт из-за нерентабельности).
С 1 июня 2014 года ОАО «Электротранспорт» эксплуатирует все автобусные маршруты г. Мурманска. 15 мая 2014 года открылся автобусный маршрут 6Т, а в сентябре 2015 года - маршрут 7Т.

Подвижной состав 

На городских маршрутах эксплуатируются следующие модели: 
 МАЗ: 103.485, 103.486, 206.060, 206.085;
 ЛиАЗ-5292.65;
 ПАЗ: 320402-05, 320435-04 "Vector Next";
 КАвЗ 4235-31;
 Волжанин 5270.12;
 НефАЗ-5299-40-52.

Примечания

Ссылки 
 Неофициальный сайт об автобусном сообщении Мурманска
 Официальный сайт АО «Электротранспорт»

Автобус
Автобусные системы России
Появились в 1934 году в России
События 1 марта
Март 1934 года